Результати сезону 1959-1960 у вищій лізі грецького футболу Альфа Етнікі.

Турнірна таблиця 

О = Очки М = Зіграно матчів; В = Виграші; Н = Нічиї; П = Програші; З = Забиті голи; Пр = Пропущені голи; Р = Різниця;

Ігри 

Змінені результати:
Аріс-АЕК Афіни 2-1, переграно 2-2

Плей-оф 
За перше місце

|}

За сьоме місце

|}

За дев'яте місце

|}

За 13-е місце

|}

 1-е місце — Панатінаїкос
 7-е місце — ПАОК (за кращою різницею в сезоні)
 9-е місце — Іракліс
 13-е місце — Панеяліос

Посилання 
 Hellenic Football Federation 
 Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation 

Грецька Суперліга
1959 у футболі
1960 у футболі